katachtige: Caracal (dier)
 plaats in Roemenië: Caracal (Roemenië)